MET est un sigle signifiant :
 Magasin d'Écriture Théâtrale, une association consacrée à la création théâtrale francophone
 MET ART (Most Erotic Teens), un site web érotique ;
 Metabolic Equivalent of Task, ou équivalent métabolique, une méthode permettant de mesurer l'intensité d'une activité physique.
 microscope électronique en transmission ;
 Middle European time, un fuseau horaire ;
 Ministère de l'équipement et des transports, l'un des anciens ministères de l'administration de la Région wallonne, fusionné depuis 2008 au sein du Service public de Wallonie ;
 Mobile Equipment Transporter, une sorte de brouette utilisée sur la Lune pendant les missions Apollo ;
 Mouvement des étudiants, une ancienne organisation étudiante française ;
 Muslim Educational Trust, un organisme britannique sur l'Islam.
Met est le code à trois lettres de la méthionine, l'un des vingt acides aminés du code génétique, et l'un des huit acides aminés essentiels.
Met est l'abréviation :
 du Metropolitan Museum of Art de New York ;
 du Metropolitan Opera de New York.
 dans le domaine de la santé, MET (Metabolic Equivalent of Task ou Équivalent métabolique)  est une méthode permettant de mesurer l'intensité d'une activité physique et la dépense énergétique ;
 LE MET' est le réseau de transport en commun de Metz en France.
 The MET est un gratte-ciel de Bangkok.
 met est le verbe 'Mettre' à la 3ème personne du singulier, au présent.

Abréviation
Homonymie d'acronyme